Chardon pode se referir a:
Chardon (Ohio)
Ordem de Nossa Senhora de Chardon

Desambiguação